Чемпионата мира по League of Legends 2012, официальное название Чемпионат мира второго сезона по League of Legends () — второй чемпионат мира по League of Legends, видеоигре жанра боевой онлайн-арены. Он проходил в формате LAN-турнира с 4 по 13 октября 2012 года в Лос-Анджелесе, США.

Общая информация

Версия игры, популярные чемпионы и стратегии  

Чемпионат проходил на версии игры v1.0.0.147 World Championship Hotfix Patch от 18 сентября, в которой были недоступны чемпионы Ренгар, Синдра и Казикс. Специально к турниру был выпущен скин Championship Riven (в русской локализации — Ривен-чемпион).

Во втором сезоне (2012) появилась стратегия контр-джангла (, дословно «препятствовать леснику» — фарм нейтральных монстров [NPC] на вражеской части карты). На верхней линии стали преобладать чемпионы, способные быстро протолкать крипов к вражеской башне, чтобы затем перейти к фарму нейтральных монстров в лесу. Для «Moscow Five» данная стратегия была основной.

Среднюю линию занимали чемпионы, задача которых стояла в фарме золота на сборку предметов с целью реализации своей силы в боях на поздней стадии игры.

К началу чемпионата команды нашли средство против вторжений в собственный лес в виде Нуну, самого популярного чемпиона на Season One Championship. Это был гибкий выбор для команд: он мог использоваться как лесник и как саппорт.

Организация 
Организация чемпионата и отбора к нему обошлась Riot Games в 2 млн долларов — 40% от общей суммы затрат разработчика на турниры по League of Legends за второй сезон. Призовой фонд чемпионата второго сезона составил 2 млн долларов, половина из этой суммы полагалась победителю турнира.

Матчи комментировали Deman, Phreak, Jatt и Rivington, а само событие вели Маркус «djWHEAT» Грэхам и Рейчел «Seltzer» Квирико.

Более 8 миллионов зрителей смотрели трансляции чемпионата, с максимумом в 1,1 млн одновременных зрителей во время финала. Это был самый высокий показатель для киберспортивных трансляций на тот момент.

Квалификации 
Участники, квалифицировавшиеся в рамках финалов региональных лиг:
 Китай: 26 июля — Шанхай, Китай на China Joy — 2 команды;
 Европа: 16 августа — Кёльн, Германия на выставке Gamescom — 3 команды;
 Северная Америка: 30 августа — Сиэтл, США на PAX Prime — 3 команды;
 Тайвань/Гонконг/Макао: 1 сентября — Тайбэй, Тайвань на G1 — 1 команда;
 Юго-Восточная Азия: 9 сентября — Дананг, Вьетнам на Tien Son Sports Palace — 1 команда;
 Корея: 21 сентября — Сеул, Южная Корея на OGN eSports Stadium — 2 команды.

Формат 
 Среди 5 команд, занявших первые места в своих лигах — Team SoloMid, Moscow Five, Team WE, Taipei Assassins и Azubu Frost — бросают жребий, чтобы определить, какая команда будет участвовать в групповой стадии
 Этой командой оказалась Azubu Frost;
 8 команд делятся на 2 группы по 4 команды;
 групповая стадия проходит по круговой системе, Bo1;
 2 лучшие команды из каждой группы проходят в плей-офф;
 в случае равенства очков 2 команд, между ними играется одна игра в формате до первой крови. В случае, если команд три, команды играют по кругу до выявления победителя;
 гранд-финал в формате Bo5, остальные матчи плей-офф — Bo3;

Призовой фонд

Результаты

Групповой этап

Плей-офф 
Матчи плей-офф прошли с 5 по 6 октября. Финал состоялся 13 октября, на нём присутствовали 10 тыс болельщиков, трансляция велась на 13 языках, профессиональная команда из Тайваня «Taipei Assassins» одержала победу над командой «Azubu Frost» из Южной Кореи со счётом 3-1.

All-Star Showmatch

Итоговое положение

Споры 
Несколько топ-команд пропустили Чемпионат мира, в том числе команды Fnatic и Azubu Blaze. Некоторые считают, что настоящим чемпионатом мира по League of Legends стал турнир IGN Pro League 5.

Инцидент с мошенничеством 
В матче четверть финала, Чан «Gun» Вунг из команды Azubu Frost жульничал, поворачивая голову, чтобы посмотреть на большой экран, который был позади него. Экран, предназначенный для просмотра зрителями, содержит элементы, которые скрыты от игроков внутри игры. Команда Azubu Frost была оштрафована на 30 000 USD.

Технические неполадки 
Во время последнего матча Bo3 четверть-финала, 6 октября, между европейской командой Counter Logic Gaming EU и китайской World Elite, произошли многочисленные технические неполадки. Примерно на двадцатой минуте второй игры, пропало сетевое подключение на арене, что привело к прекращению трансляции на Twitch.tv, отключению всех десяти игроков из игры и вынужденной переигровке. Затем, примерно на шестидесятой минуте третьей игры, сеть снова «упала». Была сделана заключительная попытка завершить третью игру, но из-за сетевых отключений и технических проблем, в том числе неисправного компьютера игрока, который надо было заменять, последняя игра, и следующие полуфиналы были перенесены на 10 октября в Galen Center, в котором еще велись строительные работы. Причина проблем соединения не была определена, но есть подозрение, что они были вызваны сбоем оборудования.

Примечания 

Чемпионат мира по League of Legends 2012
Киберспорт в США
Спорт в США в 2012 году